Peter Carey pode se referir a:
 Peter Carey (futebol australiano), jogador de futebol australiano
 Peter Carey (historiador), historiador britânico
 Peter Carey (escritor), escritor australiano

Desambiguações de antropônimos